Wannengrat  ist der Name folgender Orte:
 Wannengrat (Davos), ein 2517 m hoher Berg bei Davos im Schweizer Kanton Graubünden
 Wannengrat (Wannenstöckli), der Westgrat des Wannenstöcklis im Schweizer Kanton Schwyz